Signifiant dans la langue portugaise 'Éclaireurs' le mot Bandeirantes, au Brésil en est arrivé à qualifier les 'aventuriers' et les 'chasseurs d'esclaves amérindiens'.

Bandeirantes est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul
 Bandeirantes est une municipalité du Paraná
 Bandeirantes do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins
 Nova Bandeirantes est une municipalité de l'État du Mato Grosso
Rede Bandeirantes est un réseau de télévision brésilien fondé en 1967

Voir aussi

Bandeirante (homonymie)